Гонятичі — село, Стрийський район, Львівська область, Україна
 Гонятичі — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), нині ґміна Вербковичі, Грубешівський повіт, Люблінське воєводство, Польща.